Saint Jérôme dans son étude est le nom de plusieurs œuvres :
 Saint Jérôme dans son étude, par Lucas van Leyden réalisée en 1521 ;
 Saint Jérôme dans son étude, par Antonello de Messine ;
 Saint Jérôme dans son étude, par Domenico Ghirlandaio ;
 Saint Jérôme dans son étude, par Jan van Eyck.

Le même sujet d'Albrecht Dürer porte un nom différent en français : Saint Jérôme dans sa cellule.

Jérôme de Stridon dans la peinture
de:Hieronymus (Kirchenvater)#Kunstgeschichte